Пон-сюр-Іо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на південний схід від Парижа, 175 км на північний захід від Діжона, 65 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1463 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3241,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Пон-сюр-Іонн 

 Пон-сюр-Іонн на сайті французького Національного інституту географії
 Пон-сюр-Іонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень

 Мапа муніципалітету Пон-сюр-Іонн на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Пон-сюр-Іонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна